

Sommets 
 Le Pic de Fontfrède, sommet des Pyrénées-Orientales.
 Le Pic de Fontfrède (Ariège), sommet de l'Ariège dans la vallée de Barguillière.